Le droit des contrats spéciaux est une branche du droit qui étudie les contrats ayant un régime juridique dérogatoire ou spécial par rapport au droit commun des contrats et au droit des obligations.

 Droit des contrats spéciaux en France
 Droit des contrats spéciaux en Suisse